Pixar – casa di produzione cinematografica statunitense
 Pixar Canada – casa di produzione cinematografica canadese della Pixar
 Pixar Image Computer – workstation creato dalla Pixar
 Pixar RenderMan – software creato dalla Pixar
 Pixar Pier – area del parco divertimenti Disney California Adventure di Anaheim, negli Stati Uniti d'America